Иваники — топоним:

Россия 
 В Московской области
 Иваники — деревня в Уваровском районе.

 В Смоленской области:
 Иваники — деревня в Вяземском районе.
 Иваники — деревня в Глинковском районе.
 Иваники — деревня в Сафоновском районе (Дуровское сельское поселение).
 Иваники — деревня в Сафоновском районе (Старосельское сельское поселение).

 В Ярославской области:
 Иваники — деревня в Даниловском районе (Даниловское сельское поселение, Даниловский сельский округ).
 Иваники — деревня в Даниловском районе (Даниловское сельское поселение, Покровский сельский округ).

Украина 
 Львовская область
 Иваники — село в Яворовском районе.